

Discografia

Album in studio
 2011 - Best Intentions
 2014 - Weird Kids

EP
 2010 - Guaranteed to Disagree

Collegamenti esterni